Există mai multe persoane cu numele Onoriu:
 Ion Onoriu (1937, Fântânele, județul Dâmbovița, Muntenia – 1998, București), acordeonist român
 Daniel Onoriu (n. 1978, București), pilot român de raliuri

Nume de familie românești